Het ATP-toernooi van Pune 2018 (met de officiële naam Maharashtra Open) vond plaats van 1 tot en met 6 januari 2018. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Balewadi Stadium in de Indiase stad Pune. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2018 inluidden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Jérémy Chardy → vervangen door  Pablo Andújar
  Rogério Dutra Silva → vervangen door  Marco Cecchinato
  Ivo Karlović → vervangen door  Yuki Bhambri
  Lukáš Lacko → vervangen door  Roberto Carballés Baena
  Lu Yen-hsun → vervangen door  Ruben Bemelmans

Opgaven 
  Thiago Monteiro - linker enkel

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Pune